Jižní ostrov je název více ostrovů:

  Jižní ostrov (Nový Zéland)
  Jižní ostrov (Nová země) – ostrov v souostroví Nová země